Pöyhönen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Janne Pöyhönen (1849-1938), horticultrice finlandaise
Marko Pöyhönen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1978), athlète finlandais en sprint
 (1849-1938), horticultrice finlandaise
Tapio Pöyhönen (1927-2011), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1978), guitariste de jazz finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois